— японский автогонщик.
 Чемпион серии Super GT в классе GT500 (2013).

Спортивная карьера 
Кохэй первоначально занимался мотокроссом и лишь в 13 лет попробовал себя в гонках на четырёхколёсной технике: начав участвовать в картинговых соревнованиях. За несколько лет в подобных гонках Хиратэ зарекомендовал себя быстрым и стабильным гонщиком на национальном уровне, попав в поле зрение автоспортивной программы концерна Toyota.

При его поддержке в 2002 году Кохэй получил возможность дебютировать в гонках формульного типа, приняв участие в полулюбительском японском первенстве Формулы-Toyota. Здесь Хиратэ смог быстро стать одним из лидеров пелотона по скорости, регулярно выигрывал гонки и сходу завоевал вице-чемпионский титул. Быстрый прогресс молодого пилота заставил его менеджмент пересмотреть программу развития карьеры японца и с 2003 года попробовать его в гонках подобных категорий в Европе. Кохэй был отправлен в двухлитровые серии Формулы-Рено, где за следующие два сезона провёл четыре десятка гонок в различных сериях, в итоге отметившись вторым местом в первенстве Италии, где уступил лишь Пастору Мальдонадо.

Удовлетворившись результатами Хиратэ на подобном уровне, менеджмент перевёл японца на следующую ступень европейской автоспортивной иерархии: в евросерию Формулы-3. Впервые попробовав себя в подобных гонках уже в конце 2004 года, Кохэй обрёл относительную стабильность лишь к сезону-2006, когда регулярно финишируя на подиуме он смог забраться на третью строчку в личном зачёте, уступив лишь Полу ди Ресте и Себастьяну Феттелю.

В 2007 году Хиратэ получил возможность попробовать себя в серии GP2, но за сезон в не самой сильной команде Trident Racing он не смог продемонстрировать должной стабильности, а второго шанса руководство программы Toyota ему не дало: часть бюджета программы была направлена на перевод Кадзуки Накадзимы в Williams F1, а единственным представителем концерна в GP2 был выбран Камуи Кобаяси. Кохэй, имея опыт работы в Toyota F1, даже несмотря на эту неудачу смог быстро найти варианты продолжения своей гоночной карьеры, в итоге подписав контракты на выступления в Формуле-Ниппон и Super GT. В дальнейшем Хиратэ стал регулярным участником обеих серий, постепенно концентрируясь на кузовных гонках. К 2012 году накопленный опыт и удачно выбранная команда позволила Кохэю не просто время от времени бороться за победы в гонках, но и наконец провести стабильный сезон целиком: вместе с Юдзи Татикавой он привёл Lexus SC430 коллектива Team Cerumo ко второму месту в старшем классе серии, попутно выиграв две гонки.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

Евросерия Формулы-3 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.В верхней строчке показаны результаты субботних гонок, в нижней — воскресных.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Родившиеся в префектуре Айти
Картингисты
Автогонщики Японии
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Нидерландской Формулы-Рено
Пилоты Азиатской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты GP2 из Японии
Пилоты Super GT
Пилоты TOM'S